У́лица Блохи́нцева — название улиц в Обнинске и Дубне, данное им в 1979 году в память о Дмитрии Ивановиче Блохинцеве.

 Улица Блохинцева в Обнинске
 Улица Блохинцева в Дубне

Объекты, названные в честь Дмитрия Блохинцева